Seznam polkov Korpusa mornariške pehote ZDA.

Pehotni polki 
 Aktivni
 1. marinski polk
 2. marinski polk
 3. marinski polk
 4. marinski polk
 5. marinski polk
 6. marinski polk
 7. marinski polk
 8. marinski polk
 10. marinski polk
 11. marinski polk
 12. marinski polk
 14. marinski polk
 23. marinski polk
 25. marinski polk

 Neaktivni
 9. marinski polk
 13. marinski polk
 15. marinski polk
 17. marinski polk
 18. marinski polk
 19. marinski polk
 20. marinski polk
 21. marinski polk
 24. marinski polk
 26. marinski polk
 27. marinski polk
 28. marinski polk
 29. marinski polk

Logistični polki 
 Bojni logistični polk 1
 Bojni logistični polk 2
 Bojni logistični polk 3
 Bojni logistični polk 15
 Bojni logistični polk 17
 Bojni logistični polk 25
 Bojni logistični polk 27
 Bojni logistični polk 35
 Bojni logistični polk 37

Drugi 

Polki Korpusa mornariške pehote ZDA